Antonio Oliva (c. 1560-1620) – giurista catalano
Antonio Oliva (1624-1689) – teologo italiano
Antonio Oliva (1827-1886) – politico italiano
Antonio Oliva (1950) – calciatore italiano